Кулеба () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Кулеба, Алексей Владимирович (род. 1983) — украинский государственный, общественный и политический деятель.
 Кулеба, Дмитрий Иванович (род. 1981) — украинский дипломат, министр иностранных дел Украины.
 Кулеба, Иван Дмитриевич (род. 1953) — украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии.